Woodley (Engeland), een stad (town en civil parish) in het Engelse graafschap Berkshire, district Wokingham
 Station Woodley, een spoorwegstation van National Rail in Stockport in Engeland
 Compton/Woodley Airport, een vliegveld in Compton, Californië

Familienaam 
 Julian Woodley (circa 1952), een Nederlands politicus, afkomstig van Sint Eustatius
 Tyron Woodley (1982), een Amerikaans vechtsporter in de mixed martial arts
 Shailene Woodley (1991) is een Amerikaans actrice